Островки — село в Спасском районе Рязанской области, входит в состав Михальского сельского поселения.

География 
Село расположено в 10 км на восток от центра поселения села Михали и в 25 км на северо-восток от райцентра города Спасск-Рязанский.

История 
В середине XIX века Островки в качестве деревни относились к приходу церкви в селе Городец.

В XIX — начале XX века село входило в состав Киструсской волости Спасского уезда Рязанской губернии. В 1906 году в деревне было 92 дворов.

С 1929 года село являлось центром Островского сельсовета Спасского района Рязанского округа Московской области, с 1937 года — в составе Рязанской области, с 2005 года — в составе Михальского сельского поселения.

Население

Достопримечательности 
В селе находится недействующая Церковь Николая Чудотворца (1910).

Примечания 

Населённые пункты Спасского района (Рязанская область)